Mathys steht für:

 Mathys AG, Schweizer Medizinaltechnikhersteller
 Mathys Bank, Gebirgskamm im Coatsland, Antarktika

Mathys ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Peter Mathys (* 1952), Schweizer Alttestamentler und Semitist  
 Lisa Mathys (* 1978), Schweizer Politikerin (SP)
 Lucien Mathys (1924–2010), belgischer Radrennfahrer
 Marco Mathys (* 1987), Schweizer Fußballspieler
 Patrick Mathys (* um 1969), Schweizer Epidemiologe und Bundesangestellter
 Peter Mathys (* 1941), Schweizer Rechtsanwalt und Autor
 Rudolf Mathys-Weber (1854–1937), Schweizer Baumwollfabrikant
 Stephan Mathys (* 1968), Schweizer Schriftsteller

Siehe auch:
 Mathis
 Matthis
 Matthys
 Mattis